W.A.O (en coréen: 위아더원) est un boys band sud-coréen formé en 2021 sous le label King Top Entertainment. C'est un groupe de six membres, anciennement sept, composé de Filip, Guwon, Hyeongseok, Donghwa, Changhyun et Noa. Rio a quitté le groupe en août 2021 en raison d'ennuis de santé. Ils ont débuté le 22 avril 2021 avec la musique On the Fire. Leurs fans se nomment les MyOne. .

Pilip et Hyeongseok faisaient partie du groupe ASTIN.

Discographie

1er mini album 
Leur premier mini album "On The Fire" sort le 22 avril 2021 sur plateformes. Il contient deux chansons : On the Fire et Fairplay ainsi que leur instrumental.

2nd mini album 
Le 2 septembre 2021, le groupe sort son deuxième mini album "Dizzy". Cet album n'est pas disponible en CD mais uniquement sur plateformes (telles que : Spotify ou YouTube). L'album comporte quatre chansons: Dizzy, OMW (On My Way), 빛이 되어서 et My My My.

Membres

Membres actuels

Ancien membre

Voir aussi

Références 
 

Boys band sud-coréen